Чапчачи — топоним в России:
 Чапчачи — посёлок в Харабалинском районе Астраханской области.
 Чапчачи — исчезнувшее село в Яшкульском районе Республики Калмыкия.
 Чапчачи — посёлок в Черноземельском районе Республики Калмыкия.
 Чапчачи — железнодорожная станция Приволжской железной дороги на линии Верхний Баскунчак — Астрахань

См. также 
 Чапчакчи.